Agios Nikolaos puede referirse a:

 Ágios Nikolaos, una ciudad de Creta capital de la Prefectura de Lasithi;
 Agios Nikolaos, localidad del Distrito de Nicosia;
 Agios Nikolaos, un pueblo de la Unidad periférica de Tesprótida;
 Agios Nikolaos, un pueblo de la Unidad periférica de Préveza;
 Agios Nikolaos, un pueblo de la Unidad periférica de Tríkala;
 Agios Nikolaos, un pueblo de la Unidad periférica de Etolia;
 Agios Nikolaos, un pueblo de la Unidad periférica de Beocia;
 Agios Nikolaos, un pueblo de la Unidad periférica de Mesenia;
 Agios Nikolaos, un pueblo de la Unidad periférica de Tesprótida;
 Agios Nikolaos, un pueblo de la Unidad periférica de Laconia;
 Agios Nikolaos, un pueblo cercano a Ámfisa.